Seznam divizij z zaporedno številko 72.

Seznam 
 Pehotne
 72. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 72. pehotna divizija (Wehrmacht)
 72. pehotna divizija (ZSSR)

Gorske 
 72. gorska divizija (ZSSR)

Glej tudi